Першотравне́ве (до 1964 — Спирідонівка) — село Визирської сільської громади в Одеському районі Одеської області. Населення становить 3689 осіб.

Історія 
Станом на 1886 у селі Спирідонівка Антоново-Кодинцівської волості Одеського повіту Херсонської губернії, мешкало 129 осіб, налічувалось 24 дворових господарства, існували лавка та паровий млин.

1 лютого 1945 р. селище радгоспу 1 Травня Спиридонівської сільради перейменували на селище Першотравневе.

Населення 
Згідно з переписом УРСР 1989 року чисельність наявного населення села становила  , з яких   та  .

За переписом населення України 2001 року в селі   .

Мова 
Розподіл населення за рідною мовою за даними перепису 2001 року:

Примітки

Джерела 
 Історія міст та сел України (рос.)

Села Одеського району
Одеський повіт
Населені пункти України, що підлягають перейменуванню